Большой Карагай () — село в Вагайском районе Тюменской области, административный центр сельского поселения Карагайское.

География 
Село находится на берегу реки Иртыш и Бугумас. Автобусное сообщение.

Инфраструктура 

 Дом культуры
 Школа

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района